The Who – brytyjski zespół muzyczny
 who – polecenie uniksowe
 WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
 Doktor Who – brytyjski serial science-fiction, produkowany od 1963 roku opowiadający o przygodach tytułowego bohatera